Aclis benedicti är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1947.  Aclis benedicti ingår i släktet Aclis och familjen Aclididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
benedicti